Ehud Netzer
 Günter Theodor Netzer